grimpeur peut faire référence à :
 Grimpeur, une personne qui pratique l'escalade, l'escalade sportive, ou bien l'alpinisme rocheux
 grimpeur cycliste, un coureur cycliste particulièrement performant dans l'ascension des côtes, voire des montagnes, 
 Grimpeur, le troisième tome de la série de bande dessinée Brougue,

Voir aussi

 Xénique grimpeur : une espèce de passereau ;
 Meilleur grimpeur : classement cycliste.

ja:クライマー